SRA se može odnositi na:
 Agens otpuštanja serotonina ()
 -{SRA International}-, preduzeće